Шао-ди ( , личные имена Лю Шань (劉山), Лю И (劉义) и Лю Хун (劉弘)(? — 180 до н. э.) — четвёртый император династии Хань. В его правление делами управляла его бабушка, регентша Люй-хоу. Убит в ходе свержения рода Люй в 180 году до н. э.

О нём самом сохранилось очень мало информации, неизвестен даже год рождения. В 188 году до н. э. умер его отец, и на трон был возведён его брат Лю Гун. В 187 году до н. э. Лю Шань получил титул Сяньчэн-хоу (襄成侯). В 186 году до н. э. скончался его брат Лю Буи, носивший титул Хэншань-ван (恆山王), и Лю Шань унаследовал этот титул, а также сменил имя на Лю И (очевидно, чтобы имя и титул не имели общих иероглифов).

В 184 году до н. э. сидевший на престоле Лю Гун, узнав, что его настоящая мать была убита вдовствующей императрицей, неосторожно сказал вслух, что отомстит ей, когда вырастет. Люй-хоу, узнав об этом, отстранила его от власти под предлогом психического заболевания, после чего Лю Гун был убит, а на трон усадили Лю И.

В 180 году до н. э. Люй-хоу скончалась, однако император не получил реальной власти — делами по-прежнему заправлял клан Люй. Чиновники императорского двора организовали заговор и устроили резню клана Люй. После этого заговорщики, придя к выводу, что ни один из сыновей Хуэй-ди на самом деле не является его настоящим сыном, убили их; Лю Хун был смещён с престола и также казнён, а новым императором стал его дядя Лю Хэн.

Императоры династии Хань
Правители Азии II века до н. э.
Казнённые монархи
Казнённые во II веке до н. э.
Свергнутые монархи
Убитые китайские императоры
Монархи, убитые во II веке до н. э.